Книги Юлии Латыниной — издание произведений российской писательницы Юлии Леонидовны Латыниной отдельными книгами. На начало 2010 года общий тираж таких публикаций превышает 730 тысяч экземпляров. Литературный обозреватель Михаил Назаренко отмечает, что лучшая серия книг Латыниной — «Вейский цикл» ни разу не издавалась полностью и по порядку.  С 2009 года все книги Латыниной выпускаются в издательстве АСТ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Книги Юлии Латыниной на сайте издательства Эксмо
 Книги Юлии Латыниной на сайте издательства АСТ
 Книги Юлии Латыниной в каталоге Российской государственной библиотеки.

 
Латынина